Estratón puede referirse a:

Estratón de Lámpsaco, filósofo griego de los siglos VI y III a. C.
Estratón de Sardes, poeta de la Lidia romana, probablemente del siglo II.